Slussplan kan avse:

Slussplan, Malmö – en tidigare kollektivtrafikknutpunkt i delområdet Slussen i Malmö
Slussplan, Stockholm – en gata i Gamla Stan Stockholm